«Rhythm of Love» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Rhythm of Love (1990), álbum de Kylie Minogue.
 Rhythm of Love (1994), álbum de Anita Baker.
 Rhythm of Love (1997), álbum de DJ Company.
Canciones
 Rhythm of Love (1987), canción de Yes.
 Rhythm of Love (n/d), canción de Scorpions.
 Rhythm of Love (n/d), canción de Plain White T's.
 Rhythm of Love (n/d), canción de Alyona Lanskaya.